Фигередо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Фигередо, Диего (род. 1982) — парагвайский футболист.
 Фигередо, Педро (1818—1870) — кубинский юрист, поэт и музыкант, автор национального гимна Кубы.
 Фигередо, Эрнан (род. 1985) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Фигередо, Эухенио (род. 1932) — уругвайский футбольный функционер.